Нильс Эрик Юханссон (; род. 23 февраля 1979 года, Стокгольм, Швеция) — шведский актёр театра и кино.

Биография 
Эрик Юханссон родился в южном пригороде Стокгольма Эншеде. При рождении носил фамилию Окерблум (Åkerblom). Карьеру актёра кино начал с 1994 года. С 2002 по 2005 год принимал участие в различных спектаклях в театральной академии в городе Мальмё. Осенью 2005 года Эрик начал работать в Вестерноррланд-театре в Хернёсанде. Наиболее популярные фильмы актёра: «Последнее завещание Нобеля», «Срок», «Красная волчица», «За голубыми небесами», а также сериал «Ева и Адам».

Эрик Юханссон - сын шведского писателя детской литературы . Актёр женат. У него есть сын Аксель Окерблум.

Фильмография

Ссылки 
 
 Эрик Юханссон на сайте КиноПоиск
 The Actors Agency Of Sweden
 Eva & Adam Central Blog